Дми́трий Семёнов: Семёнов, Дмитрий Викторович (1975—2021) — российский самбист.
 
 Семёнов, Дмитрий Дмитриевич (1834—1902) — русский педагог и писатель.
 
 Семёнов, Дмитрий Семёнович — советский изобретатель, лауреат Сталинской премии.
 Семёнов, Дмитрий Фролович (1871 — после 1946) — генерал-лейтенант, участник Русско-японской и Гражданской войн.
 Семёнов, Дмитрий Юрьевич (род. 1980) — временно исполняющий обязанности главы города Ставрополя.